Всероссийское общество глухих (ВОГ) — общероссийская общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха.

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) была создана в РСФСР (СССР) в 1926 году.

Главная задача ВОГ: защита законных прав и интересов граждан Российской Федерации с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современное общество, обеспечение равных с другими гражданами возможностей.

ВОГ является членом Всемирной федерации глухих (ВФГ). Президент ВОГ является членом Совета ВФГ, директором Регионального секретариата ВФГ по странам Восточной Европы и Средней Азии.

Всероссийское общество глухих оказывает помощь и содействие людям с нарушениями слуха, вне зависимости от их членства в ВОГ.

С 2007 года ОООИ ВОГ имеет консультационный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС)

История 
После прихода социалистов к власти 7 августа 1925 года состоялось первое собрание ВОГ в Москве в помещении центрального рабочего клуба глухих, на нём присутствовало 227 человек. В повестке дня был доклад П. А. Савельева «Будущее глухонемых и организация „ВОГ“». Собрание поручило заняться популяризацией идеи ВОГ и подготовить материалы к предстоящему Всесоюзному совещанию глухонемых, а также избрало временное бюро для организации Московского общества глухонемых в составе С. Соколова, Е. Кузнецова, Э. Тотьмянина, С. Иванова, Петрова и Юрьева.

Коллегия Народного комиссариата социального обеспечения (НКСО) постановила созвать Всероссийское совещание глухонемых, которое и состоялось 21-25 сентября 1926 года в Москве. Позже его стали называть первым съездом ВОГ. На совещании были избраны члены совета ВОГ (П. А. Савельев, С. И. Соколов, Э. М. Тотьямин, Н. Н. Минаков, Н. М. Крылов , П. П. Демчев, М. С. Минцлова- Пиотровская, А. Н. Калугина, Д. Л. Маркович) и ревизионной комиссии (Е. Е. Журомский, М. П. Калашникова, В. Г. Стасенко, А. С. Колмазнин, И. К. Лабунский). Председателем правления совета был единогласно избран Павел Алексеевич Савельев, ревизионной комиссии — Е. Журомский. Устав организации был утверждён 19 октября 1926 года коллегией НКСО.

16 января 1927 года в рабочем клубе глухонемых состоялось общее собрание членов Московского объединения глухонемых, которые проголосовали за преобразование объединения в Московский отдел ВОГ. Председателем совета и правления Московского отдела ВОГ был избран С. И. Соколов. На заседаниях правления были утверждены следующие отделы: Сызранский, Самарский, Калужский, Уфимский, Казанский, Таганрогский, Саратовский, Московский, Донской, Читинский и Тульский. Орловский отдел ВОГ был организован 23 января 1927 года. В марте 1927 года в Нижнем Новгороде состоялось первое объединённое собрание всех глухонемых города Канавина, Сормова и рабочих посёлков, на котором был организован Нижнегородский губотдел ВОГ и избрано его правление во главе с Г. Р. Вагановым.

С 10 по 13 мая 1927 года в Москве состоялась 2-я сессия совета ВОГ. В октябре того же года Ленинградский губотдел был преобразован в Северо-Западный областной отдел ВОГ с подчинением ему всех окружных отделов, входящих в Северо-Западную область.

В Сталинграде в сентябре 1925 года М. П. Ерёмина с группой выпускников школы из числа сирот организовала Трудовую коммуну глухонемых. В октябре 1927 г. на учёте Астраханского городского отдела ВОГ имелось 170 человек. В марте 1928 г. начал роботу драмкружок в составе 8 человек; участники работали над постановкой драматической пантомимы на основе пьесы «5 ночей».

10-14 февраля 1928 года начался 3-й пленум совета ВОГ. В апреле 1928 были организованы и утверждены правлением ВОГ Терский отдел в Пятигорске и Рязанский отдел ВОГ. Летом того же года были созданы отделы в Новосибирске, Свердловске, Перми, Вятке и Вологде, а Смоленский горотдел переименован в губотдел. В ноябре 1928 г. на первой Саратовской окружной конференции глухонемых, в связи с районированием Нижне-Волжской области, отдел ВОГ бы реорганизован из губернаторского в окружной.

На 1 октября 1928 года имелось 5 отделов в автономных республиках и областях, 40 губокружных и 11 уездных — всего 56 отделов, в которые было вовлечено 6526 глухих и 1081 слышащий. В январе 1929 г. ВОГ насчитывало 64 отдела, объединявших 8627 членов. В 73 артелях и мастерских ВОГ было занято 1228 человек

25-30 января 1929 года прошло второе Всероссийское совещание уполномоченных ВОГ. 12 мая был организован Республиканский отдел ВОГ немцев Поволжья. 7 июня 1929 г. этот отдел был утверждён на заседании Правления ВОГ, как и Красноярский окружной отдел ВОГ. В июне 1929 г. было уже более 10 тысяч членов ВОГ объединённых в 82 отделах.

26 октября 1929 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление «По докладу ВОГ о его деятельности»- о необходимости широкого вовлечения глухих в государственную деятельность. 2-е Всероссийское собрание уполномоченных ВОГ, названное позже Вторым съездом, работало 25-30 января 1929 года.

Структура 
ВОГ насчитывает в своих рядах около 100 000 человек, из которых 95 % являются инвалидами с нарушениями слуха.

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» включает в себя 76 региональных отделений и 878 отделений местных, которые обслуживают около 230 000 граждан страдающих глухотой. Первичные ячейки организации есть во всех субъектах Российской Федерации.

Структура «Всероссийского общества глухих» включает 35 социально-реабилитационных предприятий, которые решают проблемы профподготовки и трудоустройства инвалидов, финансируют уставную деятельность учреждений и организаций ВОГ. В систему Общества входят также 52 региональных и 182 местных учреждений социально-культурного назначения, а также Театр мимики и жеста (Москва), санаторно-курортное учреждение «Маяк» в Сочи, прочие базы отдыха и туризма по всей стране.

Руководство 
 Президент — Иванов, Станислав Александрович
 Вице-президент ВОГ — Безруков, Евгений Николаевич
 Руководитель службы протокола ЦП ВОГ — Ларионов, Максим Бориславович

Главным правящим органом «Всероссийского общества глухих» является Съезд ВОГ.

Печатные издания 
Под патронажем ВОГ издаётся журнал «В едином строю», выходят газеты «Мир глухих» (Москва) и «Волна» (Санкт-Петербург) общим тиражом 55 000 экземпляров. Также при ВОГ издаётся литература, связанная с проблемами глухоты и знакомящая своих читателей с творчеством инвалидов по слуху.

Награды 

 Орден «Знак Почёта» (1976 год).
 Грамоты и благодарности руководства СССР и КПСС, РСФСР и РФ.

См. также 
 Европейская федерация глухих
 Всемирная федерация глухих
 Всероссийское общество инвалидов
 Всероссийское общество слепых
 Жестовые языки
 Союз инвалидов России
 Слух

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Всероссийского общества глухих»
 Значок «Отличник ВОГ»

Помощь глухим
Общественные организации России
Организации, основанные в 1926 году
Некоммерческие организации по алфавиту